Cenae ist der Name folgender Orte:

 Cenae (Antike), antikes Bistum auf der Insel Kneiss
 Titularbistum Cenae, nach dem antiken Bistum benanntes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche